Guadalajara – miasto w Meksyku
 Guadalajara – miasto w Hiszpanii
 Guadalajara – prowincja Hiszpanii
 Guadalajara – stacja kolejowa w Hiszpanii